Název Rudice nese více obcí: 
 Rudice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Rudice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Rudice (Polsko) (Rudzica) – obec v polské části Těšínska